Pruna, fruit de la prunera.
 Pere Pruna i Ocerans (Barcelona, 1904-77), pintor català
 Pruna (color).
 Geografia:
 Pruna (Andalusia) Municipi d'Andalusia.
 Can Pruna Vell, masia del poble de Bigues (Bigues i Riells, Vallès Oriental).
 Can Pruna (urbanització), urbanització de Bigues i Riells (Vallès Oriental).
 Can Pruna (Bigues), masia del poble de Bigues (Bigues i Riells, Vallès Oriental).
 Masia de Pruna, masia de Llimiana (Pallars Jussà)